La Nationalliga A 1952/53 fue la 56.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1953
Fútbol en 1952
Fútbol en 1953
Suiza en 1952
Suiza en 1953